Congleton (district)
 Congleton (plaats)